Joan Jett
Brent Jett
The Famous Jett Jackson
John Jett
Jett Jackson: The Movie
Desambiguação